Alta je lahko:
 Alta, mesto na Norveškem
 Alta, reka v Ukrajini
 Alta, angleški avtomobilski konstruktor
 HWM-Alta, dirkalnik Formule 1
 Alta GP, dirkalnik Formule 1

Glej tudi
 Alta Badia